Marie-Eléonore de Bellefond (1659-1699), religieuse française, abbesse de l'abbaye de Montmartre
Bellefond, commune française de la Côte-d'Or
 Bellefond, commune française de la Gironde
Rue de Bellefond, voie parisienne

Voir aussi 

 Bellefonds, commune française de la Vienne
 La Haye-Bellefond, commune française de la Manche ;